Суперкубок Казахстану з футболу 2012 — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 6 березня 2012 року між чемпіоном Казахстану Шахтарем та переможцем кубку Казахстану Ордабаси.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  

2012
Казахстан
Березень 2012
2012 у Казахстані